Константин Рудановский:
 Рудановский, Константин Адрианович (1849—1914) — русский военный деятель, подполковник Болгарской армии, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Рудановский, Константин Васильевич (1834—после 1905) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, участник Крымской войны. Примечания